Шубкино — название нескольких населённых пунктов:
 Шубкино — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Шубкино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.